Оборонні стіни є особливістю давньоримської архітектури. Римляни, як правило, укріплювали міста, а не будували окремі фортеці. Міські стіни вже мали важливе значення в етруській архітектурі, і в боротьбі за контроль над Італією під час ранньої Республіки було побудовано багато інших, використовуючи різні техніки. Римляни називали просту стіну валу аггером. У цей час не було потреби будувати високі стіни. Сервіїв мур навколо Риму був амбіційним проектом початку 4 століття до нашої ери. Стіна була місцями до 10 метрів у висоту, 3,6 метра в ширину біля основи, 11 км в довжину  і, як вважають, мала 16 головних воріт, хоча багато з них згадуються лише з творів, інших відомих решток немає. Деякі з них мали ямку або канаву спереду, а ззаду аггер, і цього було достатньо, щоб стримати Ганнібала. Пізніше Авреліанів мур замінив її, оточивши розширене місто та використовуючи більш витончені конструкції, з невеликими фортами з інтервалом. Римляни оточили стінами великі міста і селища в районах, які вони вважали вразливими, а частини багатьох стін були вбудовані в пізніші оборонні споруди.

Примітки 

Стіни Рима
Історія Рима